Municipio de Castle Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Castle Rock (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Castle Rock (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.